Alioune Kébé – ex calciatore senegalese
 Djibril Kébé – attore senegalese
 Ibra Kébé – calciatore senegalese
 Jimmy Kébé – ex calciatore maliano
 Yahia Kébé – calciatore burkinabé